Куруш может означать:
 Куруш () — турецкая монета.
 Куруш — село в Докузпаринском районе Дагестана.
 Куруш — село в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Куруш — мудрая, говорящая птица рода буривуха, из романов фантаста Макса Фрая.

См. также 
 Курруш